Новосиби́рский комсомо́лец — многозначное словосочетание:
 «Новосибирский комсомолец» — авиационная эскадрилья, построенная в годы Великой Отечественной войны на средства молодёжи (комсомольцев и других) города Новосибирск и Новосибирской области.
 «Новосибирский комсомолец» — именное наименование подводной лодки Б-396, проекта 641Б «Сом», в настоящее время — лодка-музей.
 «Новосибирский комсомолец» — именное наименование подводной лодки М-107, построенная в годы Великой Отечественной войны на средства молодёжи (комсомольцев и других) города Новосибирск и Новосибирской области.

Примечания